Make har flere specialiseringer:
 Make er et engelsk ord som betyder at lave, at fremstille, at frembringe.
 make - er et unix-program.
 Make (tidsskrift) - amerikansk tidsskrift udgivet af Maker Media.
 Make (eksperimentalfilm) – dansk eksperimentalfilm fra 1968 instrueret af Plagiatdrengene